

Toponyme 
 La section communale de Goetsenhoven est située dans la province du Brabant flamand, en Belgique.

Nom de famille 
 Les familles Van Goetsenhoven, dont l'orthographe du nom comprend de nombreuses variantes, sont des familles originaires du Brabant.
 Le nom de famille Van Goetsenhoven identifie des personnes au patronyme flamand.
 La généalogie de Gosuin van Goetsenhoven aux  pourrait constituer précisément l'origine des familles Van Goetsenhoven actuelles.

Personnalités notoires 
 Gosuin van Goetsenhoven : filiation de trois chevaliers des , seigneurs de Gossoncourt ;
 Gérard van Goetsenhoven :  de Parc, de 1414 à 1434 ;
 Laurent van Godsenhoven, Laureys van Haecht Goidtsenhoven ou Laurentius Haechtanus (1527-1603) : humaniste originaire des Pays-Bas du Sud ;
 Oscar Van Godtsenhoven (1908-1988), plus connu sous le pseudonyme de Jan Van Dorp : romancier belge d'expression française ; 
 Patrick van Godtsenhoven (1941-1977), plus connu sous le pseudonyme de Patrick Van God : dentiste, navigateur et écrivain belge disparu en mer ;
 Gaëtan Van Goidsenhoven (1973) : homme politique belge.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme
Patronyme flamand